Kostowcowate (Costaceae) – rodzina bylin z rzędu imbirowców. Należy do niej 7 rodzajów ze 137 gatunkami, większość z nich należy do rodzaju Costus. Przedstawiciele występują w całej strefie tropikalnej, największe zróżnicowanie osiągając w tropikalnej części Ameryki Południowej oraz w rejonie Nowej Gwinei. Szereg gatunków z rodzaju Costus uprawianych jest jako rośliny ozdobne, wykorzystywanych jest jako warzywa i rośliny lecznicze.

Morfologia 
 Pokrój Byliny  z tęgimi kłączami. Pędy rozgałęzione i spiralnie ulistnione, osiągające nawet do 5 m wysokości. 
 Liście Zróżnicowane na blaszkę i ogonek liściowy z pochwiastą nasadą. 
 Kwiaty Obupłciowe, grzbieciste, zebrane są w szczytowe kwiatostany – główki i kłosy, rzadziej wyrastają w kątach liści w górnej części pędu. U niektórych gatunków kwiaty wyrastają na szczycie oddzielnych, bezlistnych pędów. Kielich zrosły w rurkę, zielonkawy. Korona zrosłopłatkowa. Pręcik tylko jeden płodny, pozostałe zrośnięte w warżkę stanowiącą powabnię. Słupek dolny z trzech owocolistków i zwykle z trójkomorową zalążnią.
 Owoce Torebki.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad okrytonasienne, klad jednoliścienne (monocots), rząd imbirowce (Zingiberales), rodzina Costaaceae. Rodzina stanowi grupę siostrzaną dla imbirowatych (Zingiberaceae):

 Wykaz rodzajów według The Plant List
 Costus L. – kostowiec
 Chamaecostus C.D.Specht & D.W.Stev. 
 Cheilocostus C.D.Specht
 Dimerocostus Kuntze
 Monocostus K.Schum.
 Paracostus C.D.Specht
 Tapeinochilos Miq.

Przypisy 

Costaceae